Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1944, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 4 gesetzte US-Amerikaner Frank Parker seinen als Nummer 3 gesetzten Landsmann Bill Talbert im Finale in vier Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 64. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1944 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1944
1944